A. De Fussigny ist ein Cognac-Haus aus Cognac in Frankreich.

Geschichte 
Das Weingut wurde 1814 gegründet, die Marke A. De Fussigny gibt es seit 1860, sie war aber nur einem begrenzten Verbraucherkreis bekannt. Eigene Weinberge hat das Haus A. De Fussigny nicht, das Unternehmen hat aber Liefer- und Kooperationsverträge mit 1200 Landwirten und 200 Brennereien. Die Firma A. De Fussigny verwendet Trauben von 350 Hektar Land, die in den Regionen Grande und Petite Champagne mit seinen reichen und kalkhaltigen Böden angebaut werden.

Mildes, leicht feuchtes Klima ist typisch für diese Orte. Der warme Herbst erlaubt es den Trauben, sich kurz vor dem Höhepunkt der Reife zu sammeln,  um die feinen Aromen zu behalten, die für die Eaux-de-Vie notwendig sind. Die Trauben für die Cognacs von A. De Fussigny wachsen in Gemeinden der Grande Champagne (Bouteville, Lignieres, Bonneuil, Angeac-Champagne und Touzac) und Petite Champagne (Jarnac-Champagne, Sainte-Lheurine und Lonzac).

Sonstiges 
Neben Cognac stellt das Haus A. de Fussigny noch andere Spirituosen her, unter anderem Summum, einen Wodka für den amerikanischen Markt, sowie mehrere Brandys.

Weblinks 
 Offizielle Website

Cognacmarke
Unternehmen (Nouvelle-Aquitaine)
Spirituosenhersteller
Gegründet 1814
Cognac (Stadt)